Stanisław Wincenty Kasznica (1874–1958), prawnik polski, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 Stanisław Kasznica (1908–1948), prawnik, komendant Narodowych Sił Zbrojnych, syn poprzedniego